Сосно́вский райо́н — административно-территориальные единицы и муниципальные образования в России:

 Сосновский район — в Нижегородской области.
 Сосновский район — в Тамбовской области.
 Сосновский район — в Челябинской области.
 Сосновский район — бывший район в Ленинградской области, существовавший в 1948—1960 гг.
 Сосновский район — бывший район Ровненской области, образован указом Президиума Верховного Совета УССР от 17 января 1940 года из Людвипольской волости Костопольского воеводства Польши как Людвипольский район Ровненской области. 20 марта 1946 года переименован в Сосновский район, 30 декабря 1962 года упразднён.
 Сосновский район — бывший район в Омском округе Сибирского края, существовавший в 1925—1929 годах.
Сосновский район — с 1933 по 1938 год название Похвистневского района Самарской области.